Jorge Torres puede referirse a las siguientes personas:

Jorge Nicasio Torres, futbolista argentino.
Jorge Torres Nilo, futbolista mexicano.
Jorge Torres Vega, exfutbolista chileno.
Jorge Torres López, político mexicano.
Jorge Torres Ulloa, poeta y editor chileno.
Jorge Torres Roggero, profesor y literato argentino.
Jorge Torres Victoria, líder guerrillero de Colombia, conocido como Pedro Catatumbo.